Marennes (Charente-Maritime) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes
 Marennes (Rodan) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy